Everlast может означать:

 Everlast (компания) — производитель спортивного снаряжения
 Everlast (музыкант) (1969) — американский музыкант, певец